Der Begriff Sommergarten wird verwendet für:

 Sommergarten (Sankt Petersburg): ein Parkensemble im russischen Sankt Petersburg
 Sommergarten (Wohnhausanbau): Sonderform eines Wintergartens, der nur in der warmen Jahreszeit als Wohnraum genutzt werden kann